Das Legg Mason Tennis Classic 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. August 2008 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die Olympischen Sommerspiele gespielt. Das Turnier gehört zur am niedrigsten dotierten Turnierkategorie, der International Series.

Andy Roddick war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr im Viertelfinale am späteren Finalisten Viktor Troicki scheiterte. Im Finale unterlag dieser dem am zwei gesetzten Argentinier Juan Martín del Potro mit 3:6, 3:6. Damit gewann del Potro seinen vierten Titel des Jahres und gleichzeitig seiner Karriere und das innerhalb von drei Monaten. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr jedoch nicht an, da sie bei den Olympischen Spielen spielten. Im Finale setzten sich Marc Gicquel und Robert Lindstedt gegen Bruno Soares und Kevin Ullyett mit 7:66, 6:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 483.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 508.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. August 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Washington, D.C.